zmn steht für:
 Mbangwe, Bantusprache in Gabun und der Republik Kongo (ISO-639-3-Code)

ZmN steht für:
 Die Zukunft der menschlichen Natur, Buch von Jürgen Habermas, siehe Jürgen_Habermas #Eugenik

Abkürzung